Nuno Borges era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Evgenii Tiurnev ha sconfitto Oleg Prihodko con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Cem İlkel (quarti di finale)
  Ramkumar Ramanathan (ritirato) 
  Duje Ajduković (quarti di finale)
  Ryan Peniston (secondo turno)
  Riccardo Bonadio (primo turno)

  Javier Barranco Cosano (secondo turno) 
  Nerman Fatić (semifinale, ritirato) 
  Miljan Zekić (ritirato) 
  Evgenii Tiurnev (campione)

Qualificati 

  Cezar Crețu (secondo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)

  Damien Wenger (primo turno) 
  Andrey Chepelev (secondo turno)

Lucky loser 

  Jakub Paul (primo turno)
  Grigoriy Lomakin  (primo turno)

  Oleg Prihodko (finale)

Wildcard 

  Sarp Agabigun (primo turno)
  Cem İlkel (quarti di finale)

  Alexandru Jecan (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Antalya Challenger IV 2021